«Кузьми́нки» — станция Московского метрополитена. Расположена на Таганско-Краснопресненской линии между станциями  и  на территории одноимённого района, по которому получила название.

История и происхождение названия 
Станция открыта 31 декабря  года в составе участка  — «Ждановская», после ввода в эксплуатацию которого в Московском метрополитене стало 82 станции. Первоначально станцию планировалось назвать «Новые Кузьминки» по аналогии с недавно открытой в то время станцией «Новые Черёмушки» на Калужском радиусе метро, так как располагалась в районе массовой («хрущёвской») застройки. Но перед самым запуском было принято решение упростить название на «Кузьминки» во избежание географической путаницы с другим районом однотипной массовой жилой застройки. В проекте станция носила название «Кузьминская». Название станции, в свою очередь, происходит от одноимённого района и располагающейся неподалёку усадьбы XVIII века Влахернское-Кузьминки.

Вестибюли 
Станция имеет два выхода в подземные переходы под Волгоградским проспектом: восточный — на пересечении проспекта с Зеленодольской улицей и западный — к улицам Маршала Чуйкова и Жигулёвская. К западному вестибюлю с платформы ведёт лестница, к восточному — лестница и эскалаторы.

Станция в цифрах 
«Кузьминки» — колонная трёхпролётная станция мелкого заложения (глубина — 8 метров). На платформе расположено два ряда железобетонных колонн (по 40 штук в каждом ряду, шаг — 4 метра).
Код станции — 112. В марте 2002 года пассажиропоток по входу составлял  человек в сутки.
Станция является одной из самых загруженных в Московском метрополитене. До середины 2017 года, с целью немного разгрузить станцию, в утренние часы пик на неё каждые 10 минут пускали из депо пустые поезда, проезжавшие станции «Выхино» и «Рязанский проспект» без остановок.

Оформление 
Архитекторами станции являются Л. А. Шагурина и М. Н. Корнеева, инженер-конструктор — Н. А. Шмитова. Построена по типовому проекту. Колонны станции облицованы белым мрамором, а пол выложен серым и красным гранитом. Путевые стены отделаны алюминиевым сайдингом. Стены украшены литыми барельефами с изображениями лесных животных, выполненными художником . До закончившегося в 2008 году ремонта путевые стены были отделаны кремовой и красно-коричневой глазурованной керамической плиткой. В ходе этого ремонта также были отреставрированы барельефы.

Наземный общественный транспорт

Городской

Областной 
На этой же станции можно пересесть на областные автобусные маршруты:
517к, 558к, 595к, 979, 1211к, 1216, 1266к

Фотографии

См. также 
 Список станций Московского метрополитена

Ссылки 

 «Кузьминки» до и после замены облицовки
 «Проблемные» станции Московского метрополитена

Станции Московского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения
Кузьминки
Станции метрополитена, построенные в 1966 году
Здания и сооружения, построенные в 1966 году в Москве